Los términos simplicidad, simple o sencillez pueden referirse a:

Conceptos 
 Lo propio de lo sencillo, lo contrario de la complejidad o lo contrario de doble 
 La palabra inglesa single que se usa para distintos contextos:
 Soltería
 Sencillo (disco)

 Lo propio de lo simple, lo contrario de lo compuesto.
Sustancia simple
 Planta medicinal
Jardín de simples
Proteína simple
Enlace simple
Herpes simple
Simple vista, observación a simple vista o a ojo desnudo.
 Máquina simple
Grafo simple
 Grupo simple (Teorema de clasificación de grupos simples)
 Juego simple
Polígono simple
Conjunto simplemente conexo

Mayoría simple
Oración simple
Tiempo verbal simple (Pretérito perfecto simple)
 Comillas simples

Música 
Simple Minds, banda
Simple Plan, banda

Informática 

SIMPLE, protocolo de mensajería instantánea.
Simple Mail Transfer Protocol

Toponimia 
Simplé, población y comuna francesa.

Telecomunicación 
 SimpleTV, empresa que ofrece servicios de televisión satelital. Anteriormente conocida como DirecTV Venezuela.
 Simple, operador móvil virtual chileno.

Literatura 

 'El aventurero Simplicíssimus
Simplicissimus

Otros usos 
 Ingenuidad (simple como tonto o retrasado mental).
 Humilidad, discreción y otras virtudes.
 Facilidad, lo propio de lo fácil y contrario de lo difícil (dificultad).
 Singular (desambiguación), singularidad.
 Simplificación.
 Vida sencilla o Simplicidad voluntaria.
 Simplicidad divina
 Nueva Simplicidad

 Minimalismo, alternativa semántica a simplicidad, y género artístico.